Florian Müller (1986) német labdarúgó
Florian Müller (1997) német labdarúgó